W. Hagelberg steht für:

 Wolf Hagelberg (auch W. Hagelberg; 1825–1896), deutscher Lithograf und Unternehmensgründer 
 W. Hagelberg AG, Druckerei und Verlag